Bönte ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bönte (* 1959), deutscher Fernsehjournalist
 Bernd Bönte (* 1955), deutscher Sportmoderator